De Music All In is een muziekwinkel en familiebedrijf in Noordwijk. De besloten vennootschap werd opgericht in mei 1980 door Jan Aandewiel. De bedrijfsnaam is afgeleid van het muzikale tv-programma “Music All In”, gepresenteerd door jazzmuzikant en componist Pim Jacobs, dat in 1976 door de TROS werd uitgezonden.

Geschiedenis 
Het bedrijf begon als platenzaak aan de Schoolstraat in Noordwijkerhout, voor de verkoop van singles en lp's. Na een overname van Sound79 werd het bedrijf uitgebreid naar twee filialen. Vervolgens verhuisde het bedrijf naar de Kerkstraat in Noordwijk. Bij deze verhuizing schakelde het bedrijf om van platenwinkel naar de verkoop en reparatie van muziekinstrumenten. Halverwege de jaren tachtig verhuisde het bedrijf wederom naar de Van Limburg Stirumstraat in Noordwijk. Op deze plek groeide het bedrijf tot een van de grotere muziekwinkels van Nederland.

De volgende uitbreiding kwam in 1990 toen het bedrijf de fabriek Schenkelaars in Someren overnam. Hierin werd een eigen lijn blaasinstrumenten geproduceerd onder de naam First Brass. Dit ging door tot een grote fabrieksbrand, waarna werd besloten de productie naar Noordwijk te verplaatsen. Sinds 2004 vindt de productie plaats in China en werd het merk omgedoopt in MAIN.

In 2002 verhuisde het bedrijf wederom van de Van Limburg Stirumstraat naar het nieuwe bedrijventerrein ’s Gravendijck in Noordwijk. Hiermee breidde de winkel uit van 500m2 naar 2400 m2. In 2012 werd naast dit nieuwe pand nog een nieuw gebouw geopend, waarbij de beide gebouwen aan elkaar verbonden werden met een loopbrug. Hierdoor had Music All In op zijn hoogtepunt een oppervlakte van zo’n 8000 m2. Sinds de opkomst van internet is het bedrijf zich steeds meer gaan richten op de verkoop via de webwinkel en het inkopen en verkopen van gebruikte instrumenten.

Familiebedrijf 
Naast de oprichter, Jan Aandewiel, zijn de jongere broer van Jan, Pieter Aandewiel, en de vrouw van Jan, Anja, in dienst getreden van Music All In. Na de uitbreiding in 2002 groeide het familiebedrijf uit met de drie kinderen van Jan. Deze namen in 2016 de dagelijkse leiding over. Daarnaast is ook een van de zoons van Pieter Aandewiel in dienst bij het bedrijf.

Wereldrecord 
In 1985 behaalde het bedrijf een wereldrecord voor de grootste werkende gitaar ter wereld. Hiervoor werd alles van de body, tot de pick-ups door Music All In zelf in elkaar gezet. Het drie meter hoge Telecaster-model is inmiddels ingehaald, maar is nog steeds te bezichtigen in de gitaarafdeling van het filiaal in Noordwijk.

Nederlands bedrijf
Noordwijk